Girolamo Ginelli – religioso italiano
 Massimo Ginelli – ex calciatore italiano